Shijia (kinesiska: 石家, 石家乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 190 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shijia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xituo,  km nordväst om Shijia. I omgivningarna runt Shijia växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina